Владимир Ходус:
 Ходус, Владимир Алексеевич (род. 1952) — советский футболист; тренер.
 Ходус, Владимир Иванович (1914—1978) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.